1996 Голяма награда на Аржентина е 18-о за Голямата награда на Аржентина и трети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 7 април 1996 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Това е трета поредна победа за Деймън Хил и втора двойна за Уилямс благодарение на съотборника си Жак Вилньов. Холандеца Йос Верстапен постигна първите точки за сезона най-вече стартира 7-и.

Инцидент на Педро Диниз 
Педро Диниз участва в два инцидента в едно състезание. Първо пилота на Лижие удари болида на Форти FGO1B на Лука Бадоер след което автомобилът му се пеобърна и остана в тази си позиция. След като Диниз направи първия стоп няколко обиколки неговия Лижие е обхванат от пламъци. Маршалът с пожарогасителят се спъна на зоната за сигурност но бразилеца се измъкна от болида невредим. Британския вестник Сън направи заглавие в което пише Диниз в пламъци.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина